Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat North Carolina.

Gouverneurs

Gouverneurs van North Carolina (1798–heden)

Gouverneurs
North Carolina